Eichham ist der Name folgender Orte:

 Eichham (Teisendorf), Ortschaft in der Gemeinde Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Eichham (Gemeinde Vorchdorf), Ortschaft von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Hoher Eichham